

Мазуніно — село, Кунгурський район, Пермський край
 Мазуніно — село, Сарапульський район, Удмуртія